Bashi kan syfta på:

Iran 

 Bāshī, ort, Bushehr,

Kina 

 Bashi (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Bashi (köping i Kina, Jiangsu) , 

Robotskapade Kinaförgreningar